Espectros puede referirse a:

 Espectros: sinónimo de fantasmas.
 Espectros: en el universo ficticio de la serie Stargate Atlantis, son seres humanoides, y los principales antagonistas.
 Espectros es el título de una obra de teatro del dramaturgo noruego Henrik Ibsen.
 Espectros electromagnéticos, tipos de ondas electromagnéticas.